Bahati ist der Familienname folgender Personen:

 David Bahati (* 1973), ugandischer Politiker
 Rahsaan Bahati (* 1982), US-amerikanischer Radrennfahrer